Repubblica napoletana del 1647-1648 – entità statale sorta a valle della rivolta di Masaniello
 Repubblica napoletana del 1799 – entità statale sorta in seguito alla Prima campagna d'Italia delle armate napoleoniche